Baudius ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Wilbrandt-Baudius (1843–1937), deutsche Schauspielerin
 Dominicus Baudius (1561–1613), Theologe, Jurist, Historiker, Dichter
 Karl Friedrich Baudius (1796–1860), deutscher Schauspieler